Лаймстон — топоним в США:

 Лаймстон — округ в штате Алабама.
 Лаймстон — округ в штате Техас.
 Лаймстон — тауншип в округе Линкольн, штат Миннесота.
 Лаймстон-Крик — статистически обособленная местность в округе Палм-Бич в штате Флорида.